Der er flere personer med navnet Thomas Thomsen:

 Thomas Thomsen (politiker) (1861-1905) Færøsk politiker
 Th. Thomsen (1870-1941) Museumsinspektør
 Thomas Thomsen Forfatter(1953 -)